Lavau kan syfta på:
 Lavau, Aube
 Lavau, Yonne